Степне́ (до 1945 року — Муній, ) — село Первомайського району Автономної Республіки Крим.